Stury ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Stury (1862–1929), deutscher Theaterschauspieler und Kunsthistoriker 
 Max Stury (1869–1946), deutscher Maler und Opernsänger (Bassbariton)
 Richard Stury (1859–1928), deutscher Theaterschauspieler 
 Toni Wittels-Stury (1869–1930), deutsche Schauspielerin, siehe Toni Wittels